«Книга вымышленных существ» — книга, написанная Хорхе Луисом Борхесом в 1954 году в содружестве с Марией Герреро. Первоначально книга называлась «Учебник по фантастической зоологии» (), в 1967—1969 годах была дополнена и получила заглавие «Книга вымышленных существ» ().

Особенности 
«Книга вымышленных существ» — современная версия популярного в средневековье жанра бестиария. Темы энциклопедий, организации памяти, сопоставления вымысла и реальности были важны для Борхеса; энциклопедический труд «Книга вымышленных существ» может считаться образцом борхесовских антологий несуществующего («Книга ада и рая», «Книга сновидений», и др.). Книга построена как сборник статей энциклопедического характера, содержащих краткое описание многих мифических и других вымышленных существ, источников, пересказ связанных мифов. В книге содержится информация о более чем 120 существах, как персонажей мифов, фольклора или литературы, так и любых плодов воображения, например — предметов рассмотрения или мысленных экспериментов философов.

Заявленная как справочник и источник информации по вымышленным существам, книга представляет собой игру с формой энциклопедии, пародией на неё: Борхес лишь играет в энциклопедию, нередко переиначивая текст упоминаемых источников, а то и подделывая их, меняя их контекст и смысл, что вообще свойственно его творческой манере. В своей работе Borges the taxonomist Анджела Картер отмечает, что приводимые Борхесом библиографические сноски зачастую апокрифичны, поскольку он «любит мнимые ключи, неподтвержденные сведения, выдуманные библиографии». Среди тем, рассматриваемых Борхесом в его книге — идея монстра, как уникального сочетание универсальных частей, и в принципе возможности комбинаторики, как метода, создающeго новые смыслы.

Этот своеобразный каталог отличается эксцентричностью, и по заявлению Борхеса, является своего рода калейдоскопом, предназначенным для чтения в случайном порядке и для получения удовольствия от бесполезной эрудиции. В энциклопедии «Британника» указано, что «Книга вымышленных существ», наряду с другими поздними произведениями, почти стирает границы между прозой и поэзией. Эта книга послужила источником вдохновения для многих авторов.

Список существ 
А Бао А Ку  существо, которое живёт на лестнице Башни Победы в Читоре.
Абту и Анет  две одинаковые рыбы, которые, в соответствии с египетской легендой, плыли в передней части корабля бога солнца Ра, предотвращая опасности в пути.
Амат  существо с головой крокодила, телом льва и ногами бегемота.
Амфисбена  двухголовая змея, вторая голова которой находится на хвосте.
Аннамские тигры  четыре духа, живущие в тиграх и правящие четырьмя сторонами света.
Ангелы Сведенборга  души, избравшие небесную обитель.
Ахерон  терпящий наказание титан, обитающий у Южного полюса, под созвездиями антиподов.
 Бальдандерс  существо, объединяющее в себе многие формы. У него человеческая голова и туловище, хвост рыбы, ноги от козла, а крылья и когти от птицы.
Банши  дух женщины, который является возле дома обречённого на смерть человека и своими характерными стонами и рыданиями оповещает, что час его кончины близок.
Бахамут  огромная рыба, на которой стоит бык, поддерживающий лбом всю земную твердь.
Бегемот  массивное существо, одновременно похожее как на слона, так и бегемота, либо на немыслимую и пугающую помесь этих двух животных.
Борамец  существо, которое на самом деле является растением в форме ягнёнка с золотой шерстью.
Брауни  человечки бурого цвета, которые любят исполнять разные домашние работы пока хозяева спят.
Бурак  конеподобное существо с длинными ослиными ушами и с крыльями и хвостом павлина. Оно также может иметь мужское лицо.
Валькирии  девы-воительницы в скандинавской мифологии.
Василиск (кокатрис)  существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Очень ядовитое, и его взгляд может обратить любого в камень.
Выравниватель  слоноподобное существо, ассоциируемое с планетой Нептун.
Восьмиглавый змей  огромный змей с восемью головами и восемью хвостами. У него красные глаза, а вдоль спины растут деревья.
Гарпии  злобные похитительницы детей и человеческих душ, внезапно налетающие и так же внезапно исчезающе, как ветер.
Гаруда  существо явилось на горе богу Вишну. У него одна половина тела мужская, а другая подобна грифовой.
Гибрид  помесь каких либо двух, или нескольких существ. Животное, которое описал Кафка в рассказе «Описание одной борьбы», которое является наполовину котом и наполовину ягнёнком. Его мех шелковистый и мягкий, у него кошачье лицо и когти. Оно не издаёт каких-либо звуков и не охотится на крыс.
Гиппогриф  существо впервые описал Лудовико Ариосто в своей поэме «Неистовый Роланд». Является одновременно полуконём и полугрифоном.
Гномы  человекоподобные карлики, живущие под землёй.
Голем  существо, созданное из неживой материи.
Грифоны  существо, сочетающее черты орла и льва.
Доппельгангер  жуткий образ, который появляется как отражение в окне или в зеркале. Является отражением астрального тела или ауры. Его появление предсказывает неминуемую смерть.
Демоны Сведенборга  это люди, которые после смерти отказались от рая и избрали ад.
Джинны  разумные существа, созданные Аллахом. Они бывают мужского или женского пола, бывают добрыми и злыми, могут быть невидимыми или появиться в виде облака.
Дракон западный  огромное змееподобное крылатое существо, способное выдыхать пламя.
Дракон восточный  в отличие от западного, этот дракон является священным и не всегда имеет крылья. Может стать невидимым, если того пожелает.
Единорог  лошадь с растущим изо лба рогом.
Животное, снившееся Кафке  животное, похожее на кенгуру с плоской человекоподобной мордой и очень длинным хвостом.
Животное, снившееся Льюису  животное, похожее на собаку, способное издавать звуки, подобно пению.
Животное, снившееся По  небольшое животное с чисто-белым мехом и ярко-красными когтями и зубами. Его голова похожа на кошачью, за исключением собачьих ушей.
Зеркальные существа  символические персонажи китайской мифологии, обнаруживаемые в глубине зеркал.
Ихтиокентавр  от талии вверх существо имеет вид человека, но ниже талии у него есть плавники и хвост рыбы.
Ками  существо в виде гигантского сома, которое живёт под поверхностью земли, вызывает землетрясения своими движениями.
Карбункул  таинственное существо из фольклора шахтёров Южной Америки, имеющее драгоценный камень в голове.
Катоблепас  чёрный буйвол с головой свиньи. Голова этого существа настолько тяжелая, что она постоянно низко висит. Оно также как и василиск может убивать взглядом.
Кентавры  существа с головой и туловищем человека на теле лошади.
Китайский лис  существа выглядят как обычные лисы, но иногда их можно заметить стоящими на задних лапах. Они, предположительно, живут около тысячи лет и могут видеть будущее.
Китайский феникс  очень красивые птицы, похожие на павлина. Имеют три ноги и живут на солнце.
Кирин  китайский единорог, одно из четырёх сулящих благо животных в китайской мифологии.
Кракен  морской дракон или змей. Иногда его изображают в виде осьминога.
Косматый зверь из Ла-Ферте Бернар  чудовище из средневекового французского фольклора.
 и Левкрокотта  крокотты описываются как гибрид собаки и волка, который может имитировать голос человека. Левкрокотты очень похожи на них, но напоминают гибрид антилопы и гиены.
  гигантский бык с тысячами глаз, носов, рогов и ног, который стоит на спине Бахамута и поддерживает лбом мир.
Ламедвовники  тридцать шесть праведников, назначение коих — оправдывать мир перед Богом.
Ламии  существа, выше пояса имеющие форму красивой женщины, нижняя же половина у них змеиная.
Лемуры  привидения, появляющиеся в виде вампиров и высасывающие кровь у живых людей.
Лернейская гидра  порождение Тифона и Ехидны.
Лилит  первая жена Адама.
Лунный заяц  заяц, душу которого Будда отправил на Луну.
Мандрагора  магическое живое растение. Когда его вырывают с корнем, оно кричит, крик этот может свести с ума тех, кто его слышит, запах её листьев так силен, что от него люди становятся немыми.
Мантикора  существо с туловищем льва, человеческим лицом, голубыми глазами, голосом, подобным звучанию свирели, тремя рядами зубов во рту, ядовитым скорпионьим жалом на хвосте и отравленными шипами, которыми она может выстреливать.
Мать черепах  гигантская черепаха из воды и огня.
Минотавр  существо с головой быка и туловищем человека.
 гибрид муравья и льва, который неизбежно голодает, потому что не может есть ни мяса, ни зерна, хотя львиная половина предпочитает первое, а его муравьиная — второе.
Морской конь  дикий конь, обитающий в море.
Наги  существа с человеческими лицами и змеиными телами (смесь дракона, змеи и крокодила), населяющие подземное озеро Потала.
Небесный петух  также известный как «Петух зари», имеет три ноги и живет на дереве Фу-санг высотой в милю, которое растет в «районе рассвета». Согласно легенде, он кукарекает три раза в день: один раз на рассвете, один раз в полдень и один раз, когда садится солнце.
Небесный олень  ведут скрытный образ жизни в подземных шахтах. Они будут пытаться подкупать даже мучать шахтёров, стремясь добраться до поверхности, где они превращаются в смертоносную жидкую форму.
  существо в форме половины тела человека, с одной ногой, одной рукой, одним глазом и половиной сердца.
Нимфы  духи стихий женского пола. Тот, кто их увидел мог ослепнуть, а если видел их нагими, умирал.
Норны  три вещие девы, сидящие у источника под деревом Иггдрасиль, которое есть весь мир. Они неумолимо прядут нить человеческой судьбы.
Одноглазые существа  представители древней расы гигантов, у каждого из которых по одному глазу в центре лба.
  сюрреалистическое существо, напоминающее плоскую зубчатую катушку для ниток, как будто обмотанную обрывками ниток самых разных сортов и цветов. Упоминается в рассказе Ф. Кафки «Die Sorge des Hausvaters».
  существо из средневековых легенд, напоминающее большую кошку с разноцветной шкурой. Древние греки считали пантеру одним из любимых животных бога Диониса.
Парки  богини судьбы или предсказатели.
Пеликан  по одной из средневековых легенд, мифологический пеликан разрывал клювом собственную грудь, и вскармливал потомство кровью.
Перитон  крылатый олень, подобный пегасу, отбрасывает человеческую тень.
Пигмеи  карлики ростом в 27 дюймов, которые проживали в горах Индии.
Птица, вызывающая дождь  птица создаёт дождь, принося воду из рек в клюве.
Птица Рух  огромная птица размером с остров, способная уносить в своих когтях и пожирать слонов и каркаданнов.
Птица Феникс  птица, обладающая способностью сжигать себя и возрождаться из пепла.
Ремора  рыба-прилипала, в древние времена считалось, что ремора не даёт кораблю плыть.
Саламандра  ящероподобное существо, ей приписывают родство с огнём, иногда конкретно отождествляется с огнём как со стихией.
Саратан  морское существо такой величины, что на нём растут леса, текут реки и стоят горы.
Сатиры  существа с козлиными ногами, туловищем, руками и лицом человека, рожками на лбу, остроконечными ушами и орлиным носом.
Свинья-с-цепями  существо скользит по рельсам и иногда бегает по телеграфным проводам, оглушительно грохоча своими цепями.
Сильфы  духи воздуха
Симург  существо в виде огромного сокола с женской грудью или хищной птицы с чертами льва или собаки.
Сирены  птицы с красноватым оперением и лицами юных дев. Дивным пением завлекают моряков на скалы и рифы, их телами и питаются.
Сквонк  существо, обитающее в хвойных лесах, кожа которого вся покрытая родинками и бородавками, поэтому он ужасно несчастлив. Это самая болезненная из всех тварей. Шуточное латинское обозначение этого существа можно примерно перевести как «слезнотело растворяющееся» (lacrimacorpus dissolveus).
Слон, предсказавший рождение Будды  белый слон с шестью бивнями, который явился во сне и предсказал рождение Будды.
Стоглав  это рыба, порожденная сотнею бранных слов, произнесенных в течение жизни.
Сферические существа  по утверждению Платона наша Земля является живым существом и остальные планеты и звёзды тоже живые.
Сфинкс  существо с головой женщины, лапами и телом льва и крыльями орла.
Сцилла  нимфа, возлюбленная Главка, одного из морских богов, которая впоследствии обратилась в скалу.
Сын Левиафана  существо из средневековой легенды, «дракон, который был наполовину зверем, наполовину рыбой».
Талос  бронзовый человек, страж острова Крит.
Таоте  существо, имеющее одну злобную голову, от которой отходят два туловища: одно — налево, второе — направо.
Термические существа  невидимые и даже неосязаемые существа, состоящее только из тепла.
 Тетраморф (Ганиэль, Кафзиэль, Азриэль, Аниэль)  иногда их называют ангелами. Этих существа обладают одновременно лицами мужчины, льва, тельца и орла. Они также обладают четырьмя крыльями.
Трёхногий осел  это массивное существо стоит в центре океана. У него три ноги, шесть глаз, девять ртов и один золотой рог.
Тролли  злобные и глупые эльфы, живущие в горных пещерах и ветхих хижинах. Самые знатные у них — с двумя или тремя головами.
Уроборос  змея, заглатывающая свой хвост и символизирующая бесконечность.
Фаститокалон  мифический кит или морская черепаха размером с остров.
Феи  самые многочисленные, самые красивые и самые примечательные из всех второстепенных сверхъестественных духов.
Хейока  божество грома в мифах индейцев сиу и дакота, покровитель охоты.
Хочиган  древний бушмен, укравший у животных дар речи. Борхес связывает это с идеей Декарта о том, что «обезьяны молчат, чтобы не работать», и с рассказом аргентинского писателя Лугонеса о шимпанзе, умершем от напряжения после того, как он научился говорить.
Химера  существо с головой льва, телом козы и хвостом змеи.
Хумбаба  гигант с когтями грифа, лапами льва, рогами быка и хвостом змеи.
Цербер (Кербер, Канцербер, Cerberus)  трёхголовая собака, охраняющая врата в подземный мир в греческой мифологии.
Чернильная обезьяна  животное, которое водится на севере, имеет в длину четыре-пять дюймов; глаза у него алые, шерсть чёрная, как агат, шелковистая и мягкая, как подушка. Её отличает необычная черта : страсть к индийским чернилам.
Чеширский кот  озорная кошка с большой ухмыляющейся мордой. Он также может сделать себя невидимым, оставив после себя только свою бестелесную улыбку.
Элои и Морлоки  в романе «Машина времени» Герберта Уэллса описывается, что люди эволюционируют (или превращаются) в два разных вида. Элои — худые и хрупкие ремесленники, питающиеся фруктами. Морлоки — слепые рабочие, живущие под землёй и поднимающиеся на поверхность в безлунные ночи, чтобы поохотиться на элоев.
Эльфы  крохотные человекоподобные создания, их часто изображают с заострёнными ушами. Они известны тем, что причиняют всевозможные вредности, такие как спутывание волос и кража скота.
Юварки  существо, являющееся наполовину женщиной и наполовину птицей. Обитает на антарктических островах. Фигурирует в романе The Life and Adventure Peter Wilkins a Cornish Man (1751) Роберта Палтока.

См. также 
 Классификация животных (Борхес)
 Бестиарий

Примечания

Ссылки 

Списки вымышленных объектов
Произведения Хорхе Луиса Борхеса
Вымышленные существа
Бестиарии